Sami Niemi (ur. 16 lutego 1991 w Rovaniemi) – fiński skoczek narciarski, drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów, trzykrotny medalista zimowej uniwersjady.

Kariera 

Sport zaczął uprawiać w wieku 6 lat. Początkowo trenował kombinację norweską.
W 2005 zadebiutował w konkursach FIS Cup w Kuopio, gdzie zajął 9. i 12. miejsce. Startował w mistrzostwach świata juniorów w 2006 i 2007, gdzie był odpowiednio 30. i 17. w konkursie indywidualnym. W 2007 zdobył też brązowy medal w konkursie drużynowym. Obecnie startuje w Pucharze Kontynentalnym – najwyższe 7. miejsce zajął w Trondheim w 2007. W sezonie 2007/2008 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 35. miejsce podczas konkursu w Ruce. W tym samym sezonie w Pucharze Kontynentalnym zajął 3. miejsce w Rovaniemi. Został wybrany do fińskiej kadry narodowej na sezon 2008/2009. 30 grudnia 2008 startował w konkursie TCS w parze z Andersem Jacobsenem. Przegrał, skacząc 120 m.

W czerwcu 2016 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2006  Kranj – 30. miejsce
 2007  Tarvisio – 17. miejsce
 2008  Zakopane – 44. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 19. miejsce
 2010  Hinterzarten – 14. miejsce
 2011  Otepää – 7. miejsce
 Drużynowo
 2006  Kranj – 6. miejsce
 2007  Tarvisio – brązowy medal
 2008  Zakopane – 7. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 9. miejsce
 2010  Hinterzarten – 4. miejsce
 2011  Otepää – 7. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Rovaniemi – 13 grudnia 2007 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Kuopio – 8 sierpnia 2012 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Rovaniemi
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013